Signalhorn kan syfta på följande:
 anordning för att avge varnande ljud från exempelvis lok (ångvissla) eller bilar
 Svenska flottans benämning på Jägarhorn

Geografi

Schweiz 

 Signalhorn (Valais), bergstopp,

Schweiz och Österrike 
  Signalhorn (Silvrettagruppen), bergstopp,